Eduardo Frei est le nom de deux présidents du Chili :

 Eduardo Frei Montalva (1911-1982), président de 1964 à 1970, assassiné en 1982
 Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1942-), président de 1994 à 2000